

Patronyme
 Arnulf Øverland, (1889-1968), était un poète norvégien.
 Bernhard Øverland, (1845-1916), était un gestionnaire et homme politique norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien